Kaiserstuhl steht für:
 Kaiserstuhl (Gebirge), Mittelgebirge in der Oberrheinebene, Baden-Württemberg, Deutschland
 Kaiserstuhl (FFH-Gebiet), Schutzgebiet im Bereich des Kaiserstuhls
 Kaiserstuhl (Vogelschutzgebiet), Schutzgebiet im Bereich des Kaiserstuhls

 Kaiserstuhl AG, Kleinstadt im Kanton Aargau, seit 1/2022 Ortsteil der Gemeinde Zurzach
 Kaiserstuhl OW, Ort im Kanton Obwalden, Schweiz
 Kaiserstuhl (Rothenburg ob der Tauber), Ortsteil von Rothenburg ob der Tauber, Bayern, Deutschland

 Kaiserstuhl Goslar, Thron der deutschen Kaiser und Könige

 Kokerei Kaiserstuhl, ehemalige Großkokerei in Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Zeche Kaiserstuhl, ehemaliges Bergwerk in Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Siedlung Am Kaiserstuhl, ehemalige Zechenkolonie in Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

 (10947) Kaiserstuhl, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Chaiserstuel